1132 км, 1132-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1132 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 647267.
 1132 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462034.
 1132 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Винницкая область). Код 330051.